Эккехард Фассер (, 3 сентября 1952, Гларус — 9 апреля 2021) — швейцарский бобслеист, пилот, выступавший за сборную Швейцарии в 1980-х годах. Участник двух зимних Олимпийских игр, золотой медалист Калгари, чемпион Европы и мира, двукратный обладатель Кубка мира.

Биография 
Эккехард Фассер родился 3 сентября 1952 года в кантоне Гларус. С юных лет увлёкся спортом, пошёл в лёгкую атлетику и в 1970-е годы на профессиональном уровне занимался прыжками в высоту (1,98 м), в длину (6,94 m) и толканием ядра (7 ¼ килограмма; 14,52 м). Выступать в бобслее начал в 1978 году, попал в команду пилота Ральфа Пихлера и сразу показал неплохие результаты, выиграв серебро на юношеском чемпионате мира в немецком Винтерберге. Вследствие такого успеха благополучно отобрался во взрослую сборную Швейцарии, с которой тут же одержал победу на чемпионате мира 1983 года в американском Лейк-Плэсиде, кроме того, занял первое среди четвёрок место на европейском первенстве.

Благодаря череде удачных выступлений в 1984 году был приглашён защищать честь страны на Олимпийские игры в Сараево, где в составе четырёхместного экипажа занял четвёртое место. В сезоне 1985/86 занял первое место в общем зачёте Кубка мира, как в программе двоек, так и четвёрок. В 1988 году ездил на Олимпийские игры в Калгари и вместе с командой из четырёх человек, куда также вошли разгоняющие Курт Майер, Марсель Фесслер и Вернер Штокер, завоевал золотую награду. В силу возраста и высокой конкуренции в команде вскоре Эккехард Фассер принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место молодым швейцарским бобслеистам.

Примечания

Ссылки 
 Список призёров чемпионата мира на официальном сайте FIBT
 Эккехард Фассер  — результаты олимпийских выступлений на sports-reference.com

Бобслеисты Швейцарии
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1988 года
Олимпийские чемпионы от Швейцарии
Олимпийские чемпионы по бобслею
Чемпионы мира по бобслею
Чемпионы Европы по бобслею